Kangerdlugssuatsiaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Lindenow Fjord, fjord, 
 Kangertittivatsiaq, fjord, Sermersooq, 

Robotskapade Grönlandförgreningar